Idiota – osoba upośledzona umysłowo według dawnych klasyfikacji. Idiotyzm to termin obecnie nieużywany w medycynie ze względu na pejoratywne znaczenie potoczne
 Idiota – powieść Fiodora Dostojewskiego
 Idiota – rosyjski krótkometrażowy film z 1910 roku, ekranizacja powieści Fiodora Dostojewskiego, reż. Piotr Czardynin
 Idiota – japoński film z 1951 roku, reż. Akira Kurosawa
 Idiota (także jako: Zabójca z nędzy) – film z 1911 roku, reż. Abraham Izaak Kamiński
 Idiota – serial rosyjski z 2003, ekranizacja powieści Dostojewskiego